Kardan steht für folgende technische Begriffe:

 Kardanantrieb
 Kardangelenk, siehe Kreuzgelenk 
 Kardanwelle
 Kardanische Aufhängung

Kardan ist der Familienname folgender Personen:
 Jaleh Kardan (* 1990), iranische Diskuswerferin

Siehe auch:
 Cardan (Begriffsklärung)
 Cardano